Paweł Orzechowski (zm. 1612) – polski szlachcic, marszałek sejmu elekcyjnego (1587)
 Paweł Orzechowski (zm. 1632) –  działacz kalwiński, poseł
 Paweł Bogusław Orzechowski (ok. 1626–1694) –  poseł, chorąży lubelski
 Paweł Orzechowski (ur. 1941) – polski piłkarz, reprezentant kraju